Александр Дружинин:
 Дружинин, Александр Васильевич (1824—1864) — русский писатель, литературный критик, переводчик.
 Дружинин, Александр Васильевич (1917—2009) — советский геолог-рудник, профессор .
 Дружинин, Александр Георгиевич (род. 1962) — советский и российский географ, экономист.